Шварценбек () — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Герцогство Лауэнбург.  Население составляет 15 074 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,56 км². Официальный код  —  01 0 53 116.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна